La familia de Akishino-no-miya (秋篠宮家) es una de las familias imperiales del Japón. Actualmente es la familia heredera del trono de Japón.

Los miembros de la familia real Akishino 
 Fumihito
 Kiko
 Kako
 Hisahito

Véase también 
 Hitachino
 Misakano
 Katsurano
 Takamado

Familia imperial japonesa